Open Telefonica by Nissan Sezon 2000 – trzeci sezon w historii World Series by Nissan. Zmagania rozpoczęły się 26 marca 2000 roku na hiszpańskim torze Circuit Ricardo Tormo, natomiast zakończyły 5 listopada tego samego roku na tym samym torze. Mistrzem serii wśród kierowców został Hiszpan Antonio García, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Adrián Campos Motorsport.

Lista startowa 
Źródło: opentelefonica.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: opentelefonica.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: opentelefonica.com
Punktacja:

 Wyścig: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu)
 Do klasyfikacji zaliczano wyniki z 12 najlepszych wyścigów

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Trofeum Narodów

Trofeum do lat 20

Trofeum Riccardo Moscatelliego

Przypisy 

World Series by Nissan
2000 w sportach motorowych